Moraht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Moraht (1805–1884), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und religiöser Dichter
 Ernst Adolph Moraht (1833–1879), deutscher Geistlicher
 Hans Ludwig Moraht (1879–1945), deutscher Diplomat
 Robert Moraht (1884–1956), deutscher Marineoffizier